Wyatt kan syfta på:

 Wyatt Earp (1848-1929), en amerikansk sheriff och saloonägare
 Wyatt Halliwell, en rollfigur i TV-serien Förhäxad
 Wyatt Media Group, ett svenskt medieföretag
 Robert Wyatt, brittisk musiker
 Ron Wyatt , amerikansk kreationist
 Thomas Wyatt, engelsk poet
 Thomas Wyatt d.y., upprorsledare

Geografi

Antarktis 

 Wyatt (ö), 
 Wyatt (berg),

USA 

 Wyatt, Missouri, ort i Missouri, Mississippi County,